Karl Schulze (aviron) (né en 1988), rameur allemand
Karl Schulze (boxe anglaise) (1907-1935), boxeur allemand